Calico kan verwijzen naar:
 Calico is een ander woord voor de kledingstof sits.
 Calico (Californië), een spookstad in San Bernardino County, Californië.
 Calico (bedrijf), een Googlebedrijf op het gebied van life sciences.
 Calico (wapens), een Amerikaanse wapenfabrikant.
 Calico Cooper, een Amerikaans actrice en dochter van Alice Cooper.
 Calico Jack, een bijnaam voor zeeman en piraat Jack Rackham.
 calico (kleur)